Eric Blum, de son nom complet Eric Ray Blum, né le  à Pfaffnau, est un joueur helvético-japonais de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Carrière

En club 
Eric Blum a commencé le hockey sur glace dans le mouvement junior du GCK Lions. Il donne ses premiers avec la première équipe lors de la saison 2003-2004. Après trois saisons en LNB, il rejoint les SC Langnau Tigers, avec lesquels il fait ses débuts en LNA.

Il passe quatre saisons dans l'Emmental, pendant lesquels il est remarqué, entre autres, par les Kloten Flyers, club avec lequel qu'il signe lors de la saison 2010-2011. Il devient vice-champion de Suisse dès sa première saison avec le club de la banlieue zurichoise.

En équipe de Suisse 
Eric Blum a disputé les championnats du monde des moins de 18 ans en 2004, ainsi que les championnats du monde junior en 2006.

Il fait partie du cadre élargi de l'équipe de Suisse. En 2013, il devient vice-champion du monde.

En 2016, il dispute les championnats du monde à Moscou avec l'équipe de Suisse.

Palmarès 
LNA/NL
Champion en 2016, 2017 et 2019 avec le CP Berne.
Coupe de Suisse
Vainqueur en 2015 avec le CP Berne.
Championnat du monde de hockey sur glace
Vice-champion du monde en 2013.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2001-2002 || GCK Lions U20 ||  Juniors Élites A
| 1 || 0 || 0 || 0 || 0 ||  || - || - || - || - || - || -
|-
|2002-2003 || GCK Lions U20 ||  Élite Jr. A
| 15 || 0 || 1 || 1 || 10 ||  || 5 || 0 || 1 || 1 || 2  ||
|-
|2003-2004 || GCK Lions ||  LNB
| 39 || 1 || 3 || 4 || 26 ||  || 6 || 0 || 0 || 0 || 0  ||
|-
|2003-2004 || GCK Lions U20 || Élite Jr. A
| 9 || 1 || 1 || 2 || 6 ||  || - || - || - || - || - || -
|-
|2004-2005 || GCK Lions ||  LNB
| 31 || 2 || 6 || 8 || 6 ||  || - || - || - || - || - || -
|-
|2005-2006 ||  GCK Lions ||  LNB
| 40 || 3 || 11 || 14 || 30 ||   ||4 || 1 || 0 || 1 || 16  ||
|-
||2006-2007 || SC Langnau Tigers || LNA
| 41 || 0 || 0 || 0 || 20 ||  || 9 || 1 || 1 || 2 || 0 ||
|-
|2007-2008 || SC Langnau Tigers ||  LNA
| 42 || 3 || 5 || 8 || 16 ||  || 7 || 3 || 0 || 3 || 6  ||
|-
||2008-2009 || SC Langnau Tigers ||  LNA
| 36 || 3 || 1 || 4 || 30 ||   ||7 || 0 || 0 || 0 || 6  ||
|-
|2009-2010 || SC Langnau Tigers  ||  LNA
| 49 || 4 || 12 || 16 || 58 || -5 || 12 || 4 || 1 || 5 || 8  ||
|-
|2010-2011 || Kloten Flyers ||  LNA
| 48 || 5 || 15 || 20 || 18 || +20 || 18 || 0 || 2 || 2 || 12 || +1
|-
|2011-2012 || Kloten Flyers ||  LNA
| 39 || 5 || 12 || 17 || 20 || +16 || 5 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|2012-2013 || Kloten Flyers ||  LNA
| 45 || 5 || 11 || 16 || 22 || +16 || 5 || 0 || 1 || 1 || 0 || +1
|-
|2013-2014 || Kloten Flyers ||  LNA
| 46|| 6 || 15 || 21 || 32 || +9 || 15 || 3 || 3 || 6 || 12 || +2
|-
|2014-2015 || CP Berne || LNA
| 50 || 2 || 23 || 25 || 26 || +8 || 11 || 2 || 3 || 5 || 2 || -2
|-
|2015-2016 || CP Berne || LNA
| 35 || 4 || 24 || 28 || 12 || -5 || 10 || 2 || 1 || 3 || 18 || -1
|- 
|2016-2017 || CP Berne || LNA
|47 || 5 || 16 || 21 || 6 || +3 || 16 || 3 || 5 || 8 || 2 || +5 
|- 
|2017-2018 || CP Berne || LNA
| 37 || 3 || 19 || 22 || 14 || +9 || 8 || 0 || 2 || 2 || 2 || +2 
|-
| 2018-2019 ||  CP Berne || LNA
| 48 || 6 || 12 || 18 || 22 || +11 || 18 || 1 || 6 || 7 || 2 || +5 
|-
| 2019-2020 || CP Berne || LNA
| 45 || 0 || 11 || 11 || 8 || +12 || - || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021|| CP Berne || LNA
| 19 || 2 || 10 || 12 || 10 || +3 || - || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022|| CP Berne || LNA ||  ||

En équipe de Suisse 

|2004 || align="left"| CM -18 ans D1
| 5 || 1 || 0 || 1 || 0 || +5 || align="left"|Promu
|-
|2006 || align="left"|CM Jr.
| 6 || 2 || 3 || 5 || 4 || -4 || align="left"|
|-
|2013 || align="left"|CM
| 9 || 0 || 1 || 1 || 4 || +4 || align="left"| Médaille d'argent
|-
|2014 || align=left|CM || 7 || 1 || 0 || 1 || 0 || -2 || align=left|
|-
|2015 || align=left|CM || 8 || 0 || 2 || 2 || 2 || +3 || align=left|
|-
|2016 || align=left|CM || 7 || 2 || 1 || 3 || 0 || +4 || align=left|

Liens externes 
Site officiel

Notes et références

Notes

Références

Source 
 

Naissance en juin 1986
Naissance dans le canton de Lucerne
Joueur japonais de hockey sur glace
Joueur international suisse de hockey sur glace
Joueur du GCK Lions
Joueur du SC Langnau Tigers
Joueur du EHC Kloten
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du CP Berne
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2018